Leonia - um gênero de plantas

Localidades
Leonia (Nova Jérsei)

Outros
Leónia - uma das cidades fictícias do livro "As Cidades Invisóiveis", de Ítalo Calvino.
Leonia - um termo referente ao jogo de RPG "Brigandine"

Desambiguação